Tintura (tèxtil): el procediment per tenyir teixits
 Tintura (farmàcia): extrets de principis actius mitjançant un solvent (principalment l'etanol)
 Tintura de iode: un desinfectant
 Tintura (color): Color amb què hom tenyeix, sinònim: tint.
 Tintura (adoberia): Conjunt d'operacions necessàries per a donar al cuir o a la pell adobada una coloració determinada.
 Tintura mare: un producte de base per fer remeis homeopàtics